Divisione Nazionale 1945-1946 si riferisce a:

 Divisione Nazionale 1945-1946, 44º campionato italiano di calcio maschile di prima divisione
 Divisione Nazionale 1945-1946, 15º campionato italiano di pallacanestro femminile di prima divisione
 Divisione Nazionale 1945-1946, 16º campionato italiano di rugby a 15 maschile di prima divisione